Termin P80 ima više značenja.

 Pestivirusna NS3 poliproteinska peptidaza, enzim
 Vega (raketa), P80 raketni motor